Claverton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Claverton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)